Чемпионат мира по водным видам спорта 2022 года (также Акватика-2022) — 19-й по счёту чемпионат под эгидой Международной федерации плавания (FINA), который проходит в Будапеште (Венгрия) с 17 июня по 3 июля 2022 года. Впервые с 2001 года пауза между чемпионатами мира составила три года.

Выборы места проведения 
Изначально соревнования были запланированы на лето 2021 года в Фукуоке (Япония). Однако были перенесены на май 2022 года из-за совмещения с перенесёнными с 2020 года Олимпийскими играми. В январе 2022 были перенесены на 2023 год из-за COVID-19.

7 февраля 2022 года FINA объявила о проведении чемпионата мира 2022 года в Будапеште (Венгрия), который уже принимал чемпионат мира 2017 года.

23 марта 2022 года FINA объявила об отстранении российских и белорусских спортсменов и официальных лиц от участия в чемпионате.

Спортивные объекты 
Будапешт
 Дунай-Арена (плавание, прыжки в воду)
  (синхронное плавание, водное поло)
 Лупа (, ) ()
Дебрецен
 Спортивный бассейн (Дебрецен) (водное поло)
Шопрон
  (водное поло)
Сегед
  (водное поло)

Календарь соревнования 
Планируется разыграть 74 комплекта медалей в 5 дисциплинах.

Медальный зачёт

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

 
2022
2022 год в водных видах спорта
Международные спортивные соревнования в Будапеште
Спорт в Венгрии в 2022 году
Чемпионаты мира в Венгрии